Полиця — дошка (або кілька дощок), закріплена горизонтально на стіні або в шафі.
 Полиця — частина старовинної вогнепальної зброї для насипання пороху.
 Полиця — кожний з двох поздовжніх елементів, що становлять основу ленчика сідла чи стоячого сіделка.
 Полиця — один з видів архітектурних обломів.
 Полиця — нижня, більш полога частина двосхилого чи наметового даху, що спирається на повал.
 Полиця — окреме місце у вигляді дощаного настилу чи дивана для лежання або для розміщення багажу в купейному або плацкартному вагоні.
 Полиця — місце для лежання в лазні.
 Полиця або відвал — частина плуга, яка відрізає й перевертає шар землі.

Топонім 

 Полиця — поселення в общині Гросуплє, Осреднєсловенський регіон.
 Полиця — поселення в общині Накло, Горенський регіон.

Див. також 
 Прапротна Полиця — поселення в Словенії, в общині Церклє-на-Горенськем, Горенський регіон.
 Пшенична Полиця — поселення в Словенії, в общині Церклє-на-Горенськем, Горенський регіон.
 Полиці
 Пола (значення)
 Поліця — південнослов'янський топонім.
 Пілка

Примітки